Анатолий Максимилианович Мандельштам (11 августа 1920, Воронеж — 8 сентября 1983) — советский историк-востоковед, археолог, доктор исторических наук.

Биография 
Родился 11 августа 1920 года в Воронеже, в семье медиков. Сын Максимилиана Эмильевича Мандельштама (1895—?), гистолога и патологоанатома, племянник Александра Эмильевича Мандельштама (1894—1982), гинеколога, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.

В 1941 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. После окончания и начала блокады Ленинграда работал в эвакуации в Национальном музее Таджикистана. В 1942—1946 гг. служил в армии.

После демобилизации поступил в аспирантуру в Ленинградского отделения Института истории материальной культуры АН СССР. Научным руководителем был востоковед Александр Якубовский. После окончания аспирантуры, в 1951—1956 гг. работал в Институте  истории, археологии и этнографии имени А. Дониша Академии наук Таджикской ССР. Обследовал область Каратегин по реке Сурхоб, верховья реки Зеравшан и долину реки Сырдарья. Кандидатскую диссертацию посвятил сложению таджикской народности в среднеазиатском междуречье (Мавераннахре).

С 1956 года работал в Ленинградском отделении Института истории материальной культуры АН СССР. Принимал участие в работе Таджикской археологической экспедиции (ТАЭ), организованной Ленинградским отделением Института истории материальной культуры АН СССР, Институтом  истории, археологии и этнографии имени А. Дониша Академии наук Таджикской ССР и Государственным Эрмитажем. Был участником Кафирниганского отряда Таджикской археологической экспедиции, вёл раскопки городищ. Открыл курганные могильники в Бишкентской долине. Открыл бишкентскую культуру эпохи бронзы.

В 1957 году издал книгу «Материалы к историко-географическому обзору Памира и припамирских областей с древнейших времен до X в. н. э.».

Учёный открыл могильники кушанского времени (II—I вв. до н. э.) в Северной Бактрии. По мнению Анатолия Мандельштама их оставили племена юэчжей.

Мандельштам опубликовал монографии «Кочевники на пути в Индию» (1966), «Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане» (1968), «Памятники кочевников кушанского времени в Северной Бактрии» (1975).

В 1973 году защитил докторскую диссертацию по теме «История скотоводческих племен и ранних кочевников на юге Средней Азии».

Мандельштам занялся изучением могильников древних скотоводов Тывы. Произвёл масштабные по числу раскопанных курганов археологические работы. Открыл могильник афанасьевской культуры у горы Хайыракан, могильник окуневской культуры у горы Бош-Даг на Аймырлыге, сотни курганов скифского времени на Аймырлыге, стройплощадке Чаа-Холя, на Малиновской оросительной системе и другие. Раскапывал курганы хунну у горы Бай-Даг (Шагонар) и на могильном поле Аймырлыг, могильники монгун-тайгинского типа, погребения гуннов кокэльского типа, захоронения древних тюрок. Открыл могильник окуневской культуры на левом берегу реки Чаа-Холь (пункт Аймырлыг XIII). Результаты раскопок не были опубликованы.

В 1992 году была опубликована статья «». Признавая, в общих чертах, периодизацию Леонида Кызласова, Мандельштам предложил расширить временные рамки уюкской культуры (VIII—II вв. до н. э.) и разделить её на три этапа: начальный (аржанский; период формирования культуры), ранний и поздний.

Публикации

Примечания

Литература 
 

Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Востоковеды СССР
Археологи СССР